Ahmad Balshe  (Yenín, Palestina, 7 de abril de 1984) más conocido por su nombre artístico Belly, es un rapero, y cantante canadiense de origen palestino, ganador de un premio Juno. Ha desarrollado su carrera musical en Ottawa, Ontario. Adicional al Premio Juno, ha ganado tres premios MuchMusic Video y ha alcanzado dos veces las posiciones más altas de los conteos regresivos de Much Music. Belly ha escrito muchos sencillos #1, oro y platino para otros artistas Su nombre artístico Belly/Rebellyus se deriva del término "rebelde" (en inglésːrebellious).

Carrera musical 
Obtuvo tres sencillos en puestos altos de los listados de éxitos. Su disco doble de debut, fue lanzado en Canadá por CP Records en agosto de 2007. El álbum contó con la colaboración de Fabolous, Scarface, Kurupt, Nina Sky, Ginuwine, Mario Winans, Massari y Monique. La producción fue manejada por Beat Merchant. Como compositor, el formato del disco doble permitió a Belly expresarse a sí mismo como "una persona completa". El álbum The People incluye un contenido lírico centrado a la política, pobreza, sexo y la vida en las calles.

El álbum The System hace un cambio de contenido y sus canciones hablan sobre sentirse bien y tener una vida feliz señalando buenos tiempos. El paquete doble completo lleva la rúbrica de Belly, con contenido líricamente fuerte. Al respecto, Belly señaló que:

Discografía

Álbumes de estudio

Mixtapes
 2005: DJ Kool Kid Presents: Death Before Dishonor: Vol. 1
 2006: DJ Kay Slay Presents: Death Before Dishonor: Vol. 2
 2007: Big Mike Presents: Death Before Dishonor: Vol. 3
 2009: DJ Smallz Presents: Back for the First Time Vol. 1
 2011: DJ Ill Will Presents: Sleepless Nights
 2011: DJ Ill Will Presents: Belly & Kurupt The Lost Tapes 2008
 2011: DJ Drama Presents: The Greatest Dream I Never Had
 2015: Up For Days
 2016: Another Day in Paradise

Sencillos

Como artista principal

Colaboración en sencillos de otros artistas
 2006: "Rush the Floor" de Massari para el álbum Massari.
 2006: "Don't Let Go" de Massari  (Álbum Massari)
 2008: "Private Dancer" de Danny Fernandes con Belly para su álbum Intro.
 2010: "Automatic" de Danny Fernandes con Belly (Álbum AutomaticLUV)
 2011: "Hit Me Up" de Danny Fernandes con Josh Ramsay y Belly (Álbum AutomaticLUV)
 2011: "In Your Arms" de Mia Martina con Jump Smokers y Belly (Álbum Devotion).
 2011: "Turn It Up" de Mia Martina con Belly y Danny Fernandes (Álbum Devotion).
 2016: "Jackson 5" de French Montana con Belly  (Mixtape Wave Gods )

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Sitio oficial en Myspace

Artistas de Universal Music Group
Cantantes masculinos de Canadá
Musulmanes de Canadá
Palestinos
Personas de Ottawa